Le terme de rayonnage peut faire référence à :

 rayonnage, un type de stockage utilisé en entrepôts et magasins, autrement appelé « rayonnage gondole » ;
 Le rayonnage agricole, action qui consiste à creuser des sillons peu profonds pour semer les graines ;
 le rayonnage des roues, faisant référence à l'utilisation de rayons pour centrer la roue sur son axe ;
 le rayonnage des arêtes vives de pièces mécaniques, qui permet de rayonner ou d'adoucir les arêtes d'une pièce par abrasion ciblée.